Taconeo bezeichnet

 ein Element der perkussiven Fußarbeit beim spanischen Tanz, so
 beim Flamencotanz, siehe Flamenco#Technik und Ästhetik
 beim Bolero (Tanz)
 ein Aufstampfen bei der Milonga
 ein Aufstampfen beim Queer Tango